Carl Frommel ist der Name folgender Personen:

* Carl Ludwig Frommel (1789–1863), deutscher Maler, Radierer, Kupfer- und Stahlstecher
 Carl Manfred Frommel (1884–1938), deutscher Studentenschaftsführer

Siehe auch:
 Karl Lindemann-Frommel (1819–1891), deutscher Landschaftsmaler und Lithograf